Příjmení Bubeníček znamená malý bubeník, nosí ho více různých osobností:

 Alexandr Bubeníček (1899–1936) – český komunistický politik a interbrigadista, partner Jožky Jabůrkové
 Čeněk Bubeníček (1807–1888) – český podnikatel a obchodník
 Jindřich Bubeníček (1856–1935) – ilustrátor, malíř a loutkář
 Jiří Bubeníček (* 1974) – český tanečník a choreograf, bratr-dvojče Otty
 Karel Bubeníček (1923–2007) – český architekt
 Milena Bubeníčková roz. Kuthanová (1935–2005) – česká klinická logopedka, spisovatelka, manželka Karla
 Oldřich Bubeníček (* 1953) – český levicový novinář a politik 
 Ota Bubeníček (1871–1962) – český malíř
 Otto Bubeníček (* 1974) – český tanečník a choreograf, bratr-dvojče Jiřího
 Petr Bubeníček (* 1961) – český římskokatolický kněz a karmelitán, syn Karla a Mileny
 Stanislav Bubeníček (1904–1979) – český právník a esperantista
 Michelle Bubenicek (* 1971) – francouzská historička